Coupe Banque Nationale 2017, właśc. Coupe Banque Nationale présentée par IGA 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2017 z cyklu Coupe Banque Nationale rozgrywany w dniach 11–17 września 2017 roku w Québecu na kortach o nawierzchni dywanowej w hali o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Kanadzie